Wild Icy Fruits je veb-igra proizvođača online kazino igara Expanse Studios nastala 2022. godine. Pripada grupi slot igara, odnosno igara na sreću, jer kao osnovu za regulisanje ishoda koristi Generator slučajnih brojeva (RNG). Wild Icy Fruits zasniva se na standardnim veb-tehnologijama za tržište igara na sreću, kao što je HTML5. Budući da je veb-igra, moguće je pristupiti joj direktno veb-pretraživača, bez preuzimanja na računar.

Specifikacija i interfejs igre 
Wild Icy Fruits u užem smislu pripada kategoriji klasičnih slot igara iz redova igrica sa motivom voća, koje su u svetu igara na sreću poznate pod nadimkom „voćkice“. Grafički interfejs ove igre u motivima je zime, snega i leda koji daju kontekst smrznutog voća, a igrač nailazi na grafički prikaz lubenice, trešnje i pomorandže. 

Igra sadrži pet kolona i četiri reda grafičkih simbola sa ukupno 40 isplatnih linija. Ishod runde dolazi nakon završetka jednog spina i koji, u zavinosti od rezultata simbola na tabli, može rezultovati dobitkom različite novčane vrednosti, množenjem vrednosti spina sa koeficijentom pogođenih podudarajućih simbola.

Pravila Igre 
Cilj igre je spojiti tri ili više (najviše pet) podudarajućih simbola na isplatnoj liniji. Sve dobitne kombinacije se računaju isključivo sleva udesno počevši od prve kolone sa leve strane. Na jednoj isplatnoj liniji isplaćuje se jedan dobitak. Ukoliko igrač ostvari više dobitnih kombinacija na jednoj isplatnoj liniji, isplaćuje se kombinacija najveće vrednosti. Moguće je ostvariti više dobitaka tokom jednog spina u slučaju da su podudarajući simboli spojeni na više isplatnih linija istovremeno. 

Zlatna poluga sa logotipom Bar je naredni simbol po isplatnoj moći i pet ovih simbola u dobitnoj kombinaciji donosi petostruku vrednost uloga. Identičnu isplatnu moć donosi i simbol zlatnog zvona. Najvredniji osnovni simbol je Lucky 7 simbol, predstavljen plavom bojom. Pet ovih simbola na isplatnoj liniji donosi dobitak 10 puta veći od vrednosti uloga, tj. spina.

Specijalni simboli i bonusi igre 
U igri Wild Icy Fruits svi simboli mogu javiti kao složeni, tj. mogu zauzeti čitavu kolonu. Moguće je da isti simbol zauzme i nekoliko kolona, što uvećava šansu za dobitak. 

Džoker simbol je predstavljen cirkuskim pajacem, koji na sebi nosi logotip Wild. Džoker menja sve simbole, osim scatter-a, i pomaže im u stvaranju dobitnih kombinacija. On je ujedno i jedan od simbola najveće isplatne moći, jer pet džokera u dobitnom nizu donosi dobitak 25 puta veći od uloga. 

Scatter simbol je predstavljen zlatnom zvezdom i jedini je u igri koji donosi isplate gde god da se nađe na kolonama. Takođe je i simbol najveće isplatne moći jer pet ovih simbola na kolonama donosi dobitak 500 puta veći od vrednosti uloga, odnosno spina.

Bonus kockanje nudi mogućnost dodatnog dupliranja svakog već ostvarenog dobitka, pogađanjem da li će naredna izvučena karta iz špila biti crne ili crvene boje.

Dodatni Alati i režim igranja 
Wild Icy Fruits poseduje i dodatni alat u vidu progresivnog džekpota. 

Osim standardnog režima, igra ima i Autoplay režim, kojim se obezbeđuje automatsko pokretanje rundi do 500 puta, pri čemu je omogućeno i automatsko zaustavljanje posle određenog povećanja ili smanjenja salda.

Tema 
Sam naziv igre direktno ukazuje na zimske motive, budući da su kolone slot igre Wild Icy Fruitssmeštene na ledenoj površini uz animaciju padanja pahulja snega sve vreme tokom trajanja igre. Muzičku podlogu predstavlja audio zapis brzog i dinamičnog tempa, sa motivima snežnih padavina.

Pogledaj još 
 Kazino igre
 Kockanje

Референце

Spoljašnji linkovi 
 Zvaničaani veb - sajt

 Igre